O Ypiranga Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro da cidade de Valença, no estado da Bahia. 

Foi vice-campeão da edição de 2000 da Copa da Bahia.

Títulos

Estaduais
Copa da Bahia: 1999.

Ypiranga Valenca
Esporte de Valença (Bahia)